Miguel Bravo es un nombre de varón que puede hacer referencia a:

Miguel Bravo, un militar insurgente mexicano.
Miguel Bravo, un futbolista ecuatoriano.
Miguel Bravo, un futbolista argentino.